La bandera de Cracovia (polaco: Kraków) de forma rectangular, está formada por dos franjas horizontales de iguales dimensiones, siendo la franja superior de color blanco y la inferior de color azul, muchas veces identificada con la San Marino y Santander (Cantabria), solo con la diferencia de cambio en el tono del azul.

El color blanco simboliza la pureza y el azul simboliza, por antonomasia río polaco, el Vístula que es y ha sido ruta comercial

Banderas de Polonia
Cracovia